Форли-Чезена () е провинция в Италия, в региона Емилия-Романя.

Площта ѝ е 2377 км², а населението – около 386 000 души (2007). Провинцията включва 30 общини, административен център е град Форли.

Административно деление 
Провинцията се състои от 30 общини:

Външни препратки 
 Официален сайт